Unter Schnittgrößen versteht man:
 In der Technischen Mechanik Größen, die beim gedanklichen Freischneiden von Systemen entstehen, siehe Schnittreaktion
 In der Fertigungstechnik Größen, die beim Zerspanen auftreten, siehe Schnittgröße (Zerspanen)